Денні Трехо ( 1944) — американський актор, здебільшого відомий виконанням ролей антагоністів.
 Маріо Алехандро Трехо ( 1999) — мексиканський футболіст, захисник клубу «Атлетико Морелія».
 Маріо Альберто Трехо ( 1956) — мексиканський футболіст, що грав на позиції правого захисника, насамперед за клуб «Америка», а також національну збірну Мексики.
 Марко Антоніо Трехо ( 1958) — мексиканський футболіст і тренер.
 Оскар Трехо ( 1988) — аргентинський футболіст, півзахисник клубу «Райо Вальєкано».
 Хосе Луїс Трехо ( 1951) — мексиканський футболіст і тренер.
 Хуан Трехо ( 1927) — мексиканський ватерполіст.

Іспанські прізвища